

Подлесиці — село в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Подлесиці — село в гміні Крочице Заверцянського повіту Сілезького воєводства